Cette page contient les pages d'homonymie de Levasseur et Le Vasseur.

Le patronyme Levasseur est fréquent en Normandie et en Picardie. Sous le régime féodal, un vasseur était un feudataire, titulaire d'un fief accordé directement par un seigneur ; c’était un vassal.

Patronyme 
Levasseur ou Le Vasseur peut faire référence à : 
 André-Nicolas Levasseur (connu aussi sous le nom d') (17..-18..), un écrivain et diplomate français, secrétaire du général Lafayette pendant son voyage aux États-Unis ;
 Antoine Louis Levasseur (1746-1826), dit Levasseur de la Meurthe, député de la Meurthe de 1791 à 1814  ;
 Arthur Levasseur (1875-1955), un homme politique français ;
 Charles Levasseur (mort en 1704), explorateur canadien de la Louisiane française ;
 Étienne Levasseur (1721-1798), maître ébéniste français ;
 François Levasseur (décédé en 1652), un officier de marine ;
 Grégory Levasseur (né en 1979), scénariste, producteur, dialoguiste, directeur artistique et réalisateur de seconde équipe français ;
 Guillaume Levasseur de Beauplan (c.1595–c.1685), militaire et cartographe français ; 
 Henri-Louis Levasseur (1853-1934), un sculpteur français ;
 Irma Levasseur (1877-1964), la première femme médecin canadienne-française ;
 Jacques Levasseur de Néré, un ingénieur militaire à Québec de 1693 à 1712 ;
 Jan-Luck Levasseur, un acteur, metteur en scène et réalisateur français ;
 Janette Levasseur, une chanteuse d'opéra française ; 
 Jean Levasseur (1909-1947), officier de marine ;
 Jean-Charles Le Vasseur (1734-1816), graveur et éditeur français ;
 Joachim Joseph Levasseur de Neuilly (1743-1808), général de brigade français ;
 Jordan Levasseur (né en 1995), coureur cycliste français ;
 Josué Le Vasseur (1620-1672), théologien protestant sedanais ;
 Jules Gabriel Levasseur (1823- après 1898), graveur français ;
 Marie-Thérèse Levasseur (1721-1801), une compagne de Jean-Jacques Rousseau.
 Nicolas-Prosper Levasseur (1791-1871), chanteur d'opéra français ; 
 Odile Levasseur, producteur exécutif et assistante réalisateur pour la télévision marocaine ;
 Olivier Levasseur (1680?-1730), un pirate français ;
 Palmyre Levasseur (1888-1963), une actrice française ;
 Pierre Levasseur (1890-1941), constructeur aéronautique français ;
 Pierre Émile Levasseur (1828-1911), un historien, économiste, statisticien et géographe français ;
 René Levasseur (1747-1834), dit Levasseur de la Sarthe, chirurgien-accoucheur député de la Sarthe à la Convention ;
 René Levasseur (1881-1975), homme politique français, maire de Dieppe ;
 René Gabriel Levasseur (1772-1830), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 René-Nicolas Levasseur (1705/07-1784), chef de la construction navale royale et inspecteur des bois et forêts au Canada ;
 Robert Levasseur (1898-1974), un joueur de rugby français ;
 Rosalie Levasseur (1749-1826), une cantatrice dramatique française ;
  ;

dans la fiction
 Corinne Levasseur, un personnage créé par le Lieutenant X, pseudonyme de l'écrivain Vladimir Volkoff.

Toponyme 

 île René-Levasseur, île située au milieu du réservoir Manicouagan, dans la province du Québec ;
 Levasseur, l'ancien nom de la commune de Bir Chouhada en Algérie.

Entreprise 
 Les avions Levasseur, produits dans l'entre-deux-guerres par Pierre Levasseur

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand